O condado de Varamin () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Varamin.

Varamin